Halbout est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 
André Halbout (1900 - 1982), homme politique français
Clémence Halbout (1990 -), patineuse de vitesse
Émile Halbout (1905 - 1997), homme politique français
Georges Halbout du Tanney (1895 - 1986), sculpteur français

Toponyme 
Cesny-Bois-Halbout, ancienne commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie
Fontaine-Halbout, ancienne commune du département du Calvados
Square Marcel-Halbout, jardin situé dans le quartier Croix de Pierre à Rouen, région Normandie

Patronyme normand